Cristina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cristinápolis (ort), Sergipe, 
 Cristina, Minas Gerais, kommun,

Spanien 

 Cristina (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Cristina (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar